Darts-Weltmeisterschaft 2017 kann zwei Turniere im Dartsport bezeichnen:
 BDO World Darts Championship 2017, veranstaltet vom 7. bis zum 15. Januar 2017 von der British Darts Organisation
 PDC World Darts Championship 2017, veranstaltet vom 15. Dezember 2016 bis zum 2. Januar 2017 von der Professional Darts Corporation